Крута́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Крута вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Крута вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Крута — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 В місті Київ:
 Крута вулиця — вулиця в Голосіївський районі.
 Крута вулиця — вулиця в Дарницькому районі.
 Крута вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Крута вулиця — вулиця в місті Львів.
 Крута вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Крута — вулиця в місті Старий Самбір.

Вулиці